Brendler ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Brendler (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Franz Friedrich Eduard Brendler (1800–1831), schwedischer Komponist deutscher Herkunft
 Georg Brendler (1943–2020), deutscher Maler und Grafiker
 Gerhard Brendler (1932–2020), deutscher Historiker
 Gertrud Brendler (1898–1983), deutsche Schauspielerin
 Johann Franz Brendler (1773–1807), schwedisch-deutscher Flötist
 Julia Brendler (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Pawel Brendler (* 1983), deutscher Wasserspringer
 Peter Brendler (* ≈1978), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sascha Brendler (* 1974), Schweizer Unihockeytrainer

Siehe auch:
 Brentler